È stata la prima edizione del torneo.

In finale Veronika Kudermetova ha sconfitto Marie Bouzková col punteggio di 6–2, 6–0.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (primo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Tatjana Maria (semifinale)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)

  Evgeniya Rodina (primo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Magda Linette (quarti di finale)

Qualificate 

  Natalija Kostić (primo turno)
  Wang Xiyu (primo turno)

  Conny Perrin (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)

Lucky loser 

  Paula Badosa (primo turno)

  Katarina Zavatska (primo turno)

Wildcard 

  Giuliana Olmos (primo turno)
  Renata Zarazúa (quarti di finale)

  Sofya Zhuk (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Abierto Zapopan 2019